Виноградный сад:

 Виноградный Сад — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Виноградный Сад — археологический памятник, поселение XV—XIII веков до н. э.